Die Engelbert Strauss GmbH & Co. KG mit Sitz in Biebergemünd ist ein deutsches Versand- und Einzelhandelsunternehmen für Berufsbekleidung, Arbeitsschuhe und allgemeinen Berufs- und Industriebedarf.

Geschichte 
Der Unternehmensgründer Engelbert Strauss (* 1908), sein Vater August und sein Bruder waren deutschlandweit als Händler unter anderem von Besen und Bürsten, die im zu Biebergemünd gehörenden Ortsteil Kassel – Besenkassel – hergestellt wurden, unterwegs.

Nach dem Zweiten Weltkrieg, um das Jahr 1948, setzte Engelbert Strauss die Handelstradition seiner Familie fort und gründete das gleichnamige Unternehmen. Er nahm Arbeitsschutzartikel mit in das Sortiment auf. Die ersten Produkte waren Handschuhe, welche noch heute Teil des Sortiments sind. In den 1960er Jahren wurde auf Versandhandel umgestellt. Mit dem Katalogversand startete das Unternehmen im Jahr 1973. Nach und nach wurde das Sortiment um Bekleidungsteile und Schuhe erweitert. Seit Anfang der 1990er Jahre hat das Unternehmen seinen Hauptsitz in Biebergemünd. 1996 expandierte Engelbert Strauss und eröffnete die erste Tochtergesellschaft in Österreich. Nach der Gründung einer zweiten Tochtergesellschaft in England im Jahr 2002 folgten weitere, unter anderem in den Niederlanden, Belgien, Schweiz, Tschechien, Schweden und in Dänemark. Im Jahr 2020 eröffnete Engelbert Strauss mit der CI Factory ein weiteres Logistik- und Versandzentrum mit eigener Produktion in unmittelbarer Nähe zum Hauptsitz. Im Jahr 2022 ist mit der Strauss CI Factory Chattogram ein weiterer Unternehmensstandort in Bangladesch hinzugekommen.

Unternehmen 
Engelbert Strauss bietet eine eigene Textilveredelung unter anderem mit Stick-, Druck- und Lasertechnik an. Auch für Kinder gibt es Produkte.

Die dritte und vierte Generation leiten das Familienunternehmen heute gemeinsam. Engelberts Sohn Norbert Strauss und dessen Söhne Steffen und Henning Strauss sind Geschäftsführer. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.600 Mitarbeiter.

Das Unternehmen betreibt neben einem Onlineshop vier eigene Fachmärkte, so genannte Workwearstores in Biebergemünd, Hockenheim, Bergkirchen und Oberhausen.

Am Standort Schlüchtern gibt es eine eigene Schuhfabrik sowie die Möglichkeit zur Individualisierung von Berufsbekleidung.  Der Campus im Reisfeld ist Workwear Academy sowie Entwicklungszentrum für Berufskleidung mit angeschlossener Kleinserienfertigung. Gemeinsam mit der CI Factory Deutschland bildet die CI Factory Chattogram ein Produktions-Tandem.

Das Unternehmen produziert darüber hinaus in 27 Ländern weltweit: in Europa (14 %), Asien (85 %) und Afrika (1 %). Einige der Produktionsstätten in Südostasien fertigen ausschließlich für das Unternehmen. Nach eigenen Angaben hat sich auf Grund langjähriger Zusammenarbeit eine hohe Auslastung einzelner Produktionsstätten entwickelt. Die größten Produktionspartner befinden sich in Laos (12 % PA), Vietnam (15 % PA) und Bangladesch (36 % PA).

Das Markenzeichen zeigt, ähnlich einem Redenden Wappen, einen stilisierten Vogel Strauß.

Sonstiges 
Engelbert Strauss ist seit 2016 Mitglied der Fair Wear Foundation, eine unabhängige, gemeinnützige Organisation, die sich gemeinsam mit den Mitgliedsunternehmen und den Produktionsstätten für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie einsetzt. Weiterer Partner ist die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Gemeinsam mit der GIZ baut Strauss seit 2020 einen Lehrstuhl für Nachhaltigkeit und textile Innovation an der Ahsanullah University of Science and Technology (AUST) in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka auf. Weitere Projektpartner sind die Technische Universität Dresden (TUD) und das United Nations University Institute for Integrated Management of Material Fluxes and of Resources (UNU-FLORES). Darüber hinaus gehört Strauss seit 2015 dem Bündnis für nachhaltige Textilien an. Die Initiative der Bundesregierung hat soziale und ökologische Verbesserungen in der weltweiten Textilproduktion zum Ziel. Seit 2013 ist das Unternehmen Bluesign-Systempartner und unterstützt die Initiative Cotton made in Africa. Das Unternehmen nimmt für sich in Anspruch, sich für den Klima- und Umweltschutz einzusetzen. In einem Pilotprojekt zusammen mit dem Bundesforst sollen im nordhessischen Oberaula 1000 Baumriesen bewahrt werden, ein Teil des Waldgebiets kann sich ohne forstwirtschaftliche Eingriffe zurück zum Urwald entwickeln. Strauss fördert antonius – Netzwerk Mensch.

Seit 2010 ist Strauss Bandenpartner der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und Partner des ÖFB-Cups. Von 2012 bis 2014 war das Unternehmen Werbepartner der Vierschanzentournee und von 2012 bis 2013 Sponsor der FIM Endurance World Championship. Seit 2012 ist die Firma Werbepartner des DFB-Pokals sowie Bandenpartner der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Seit 2014 fungiert das Unternehmen zudem immer wieder als Sponsor der Handball-Europameisterschaft der Frauen und Männer sowie der Champions Hockey League. Im Jahr 2015 wurde zudem ein Sponsoring der Swiss Super League aufgenommen. In der Saison 2019/2020 des DFB-Pokals war das Logo von Engelbert Strauss auf den Ärmeln des Trikots von Eintracht Frankfurt zu sehen, seit Sommer 2021 gibt es eine Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München.

Bis 2024 ist Engelbert Strauss offizieller Partner der UEFA Europa League und der Europa Conference League. Gemeinsam mit der UEFA Foundation for children hat Engelbert Strauss die 22 Einlaufkinder mit Trikots für das Finale in Sevilla ausgestattet. Das Unternehmen engagiert sich in zudem für die Talentförderung im Bereich E-Sports und arbeitet hier eng mit der esports player foundation zusammen. Seit Januar 2022 ist Engelbert Strauss Hauptsponsor und Namensgeber der League-of-Legends-Liga Strauss Prime League, die als höchstklassige Liga des Spiels im DACH-Raum fungiert.

Im Jahr 2019 kooperierte Strauss mit der US-amerikanischen Rockband Metallica und stattete die Tour-Crew aus. Im Mai 2022 wurde die Partnerschaft unter anderem mit einer neuen Kollektion fortgeführt.

Weblinks 

 Website der Engelbert Strauss GmbH & Co. KG

Einzelnachweise 

Versandhändler
Unternehmen (Main-Kinzig-Kreis)
Handelsunternehmen (Textilbekleidung)
Biebergemünd
Gegründet 1948
Einzelhandelsunternehmen (Deutschland)